Daniel Boisserie (né le ), homme politique français ;
 Pierre Boisserie (né en 1964), dessinateur français de bande dessinée.

Références

Voir aussi 
 La Boisserie, résidence du Général de Gaulle dans la Haute-Marne